Umbrella que en inglés significa paraguas, puede referirse a:

 Umbrella, primer sencillo promocional del álbum Good Girl Gone Bad de la cantante Rihanna; 
 Corporación Umbrella, una empresa ficticia dentro de los videojuegos y películas Resident Evil; 
 Resident Evil: The Umbrella Chronicles, un videojuego para Wii basado en Resident Evil; 
 The Umbrella Academy, una historieta de tomos limitados escrita por Gerard Way; o
 Magnolia umbrella, una especie de árbol caducifolio originario del Sureste de Norteamérica.